Ruské příjmení Katajev nosí více osob:

 Jevgenij Petrovič Katajev (1903–1942), ruský sovětský spisovatel a novinář, známější pod pseudonymem Jevgenij Petrov jako spoluautor Ilji Ilfa
 Valentin Petrovič Katajev (1897–1986), ruský sovětský spisovatel 

Ruská příjmení